Устьевский сельский округ

Рязанская область 

 Устьевский сельский округ Сасовского района (до 2006 года)

В упразднённом регионе

Камчатская область 

 Устьевский сельский округ Соболевского района